George Wright (XIX secolo) – artigiano inglese
George Wright (1847-1937) – tennista statunitense
George Wright (1920-1998) – organista statunitense
George A. Wright (1937) – attore e regista statunitense
George Wright (1947) giocatore di football americano statunitense
George Wright (1958) – giocatore di baseball statunitense